Устьянцев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Устьянцев, Василий Павлович (1875—1935) — учёный в области животноводства.
 Устьянцев, Леонид Фёдорович  (1930—2008) — ювелир, народный художник РФ (2004).